Maciel steht für:

 Maciel (Santa Fe), Gemeinde im Departamento San Jerónimo, Argentinien

Maciel ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Maciel (* 1946), paraguayischer Fußballschiedsrichter
 Cristian Maciel (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Enrique Maciel (1897–1962), argentinischer Tangogitarrist, Pianist, Bandleader und Komponist
 Fábio Deivson Lopes Maciel (* 1980), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fábio (Fußballspieler, 1980)
 Francisco Maciel (* 1964), mexikanischer Tennisspieler
 Francisco Diego Maciel (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Héctor Fabián Acuña Maciel (* 1981), uruguayischer Fußballspieler, siehe Héctor Acuña
 Jeferson Maciel (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

 José Paulo Bezerra Maciel Júnior (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Paulinho (Fußballspieler, 1988)
 Laury Maciel (~1924–2002), brasilianischer Autor und Professor
 Leandro Maciel (1897–1984), brasilianischer Politiker
 Leonel Maciel (* 1989), argentinischer Handballspieler
 Leopoldo Antunes Maciel (1849–1904), brasilianischer Politiker
 Lucidoro Maciel, uruguayischer Politiker
 Luiz Carlos Maciel (* 1938), brasilianischer Autor
 Manuel Maciel (* 1984), paraguayischer Fußballspieler
 Marcial Maciel (1920–2008), mexikanischer katholischer Ordensgründer
 Marco Maciel (1940–2021), brasilianischer Politiker
 Nestor Maciel, Boxer
 Olegário Maciel (1855–1933), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Salvador José Maciel (1781–1853), brasilianischer Militär und Politiker
 Sergio Maciel (1965–2008), argentinischer Fußballspieler
 Ubiratan Pereira Maciel (1944–2002), brasilianischer Basketballspieler